Juegos Olímpicos de 1964 puede referirse a:

 Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964, IX Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Tokio 1964, XVIII Juegos Olímpicos de Verano.